Квинт Корнелий Сенецион Анниан () — римский политический первой половины II века.

Анниан происходил из города Картея, который находится в южноиспанкой провинции Бетика. Из посвященной ему надписи, обнаруженной в этом городе, известна его карьера. Он занимал следующие должности: городского квестора, народного трибуна, претора, легата VII Парного легиона, куратора Аппиевой дороги, проконсула провинции Вифиния и Понт. В 142 году Анниан находился на посту консула-суффекта вместе с Сульпицием Юлианом. Ранее его консульство ошибочно датировалось 116 годом. Кроме того, он был жрецом Геркулеса.

Примечания

Литература 
 Werner Eck, Peter Weiß: Tusidius Campester, cos. suff. unter Antoninus Pius, und die Fasti Ostienses der Jahre 141/142 n. Chr. In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Band 134, 2001, S. 251–260.

Квесторы
Преторы
Народные трибуны
Легаты
Проконсулы Вифинии и Понта